Ива́н Фёдорович Попо́в:
 Попов, Иван Фёдорович (1886—1957) — советский журналист, писатель, драматург и сценарист.
 Попов, Иван Фёдорович (1871 — ?) — русский художник.
 Попов, Иван Фёдорович — Герой Социалистического Труда.